Савари де Молеон (; ок. 1181 — 29 июля 1231) — французский трубадур и воин.

Сеньор де Молеон, де Шатлайон, де Талмон, де Бенон, де Ла Флот-ан-Ре, де Фонтене-ле-Конт, де Буше, де Сен-Мишель-ан-л`Эрн, сенешаль Сентонжа, один из самых могущественных баронов Пуату.

Принимал участие в походе против Иоанна Безземельного, но попал в плен и перешёл к нему на службу.

В 1208 году предпринял путешествие во Францию, где в 1211 году по поручению Иоанна Безземельного, отлученного папой от церкви, оказал помощь альбигойцам. В 1214 году Иоанн Безземельный пожаловал ему должность сенешаля Гаскони и право чеканить монету.

Когда неудачи стали преследовать Иоанна Безземельного, Савари последовал за ним в Англию, где присоединился к королевской партии.

В 1215 году командовал королевской армией, в 1216 принял участие в крестовом походе, в 1219 году участвовал во взятии Дамиетты. В 1223 вернулся во Францию.

Известен как трубадур (в русских переводах — Савари Молеонский); оставил прекрасные стихи.

Первая жена (ок. 1203, развод 1221) — Беллассе де Паре, дочь Пьера VI де Паре. От неё дети:
 Маркиза (ум. 1230/1231), жена Гильома де Лузиньяна
 Аликс, жена Ги I, виконта Туара
 не известная по имени дочь.

Вторая жена (апрель 1227) — Амабль дю Буа. От неё сын:
 Рауль де Молеон (1226 — 23 марта 1250/1251), родился до свадьбы родителей, поэтому имел проблемы с наследованием.

Смерть Савари сначала датировали 1233 годом, но более точная дата — 1231.

Литература 
 
 Bélisaire Ledain: Savary de Mauléon. Pyrémonde, 2006, ISBN 2-84618-326-0
 H. J. Chaytor: Savaric de Mauléon, baron and troubadour. Cambridge, 1939.
 Patrice Le Roux, Savary de Mauléon: un prince poète au XIIIe siècle. Terres de Braise, 2002. ISBN 978-2-9505-9343-6
 Camille Chabaneau, Les Biographies des troubadours en langue provençale (tome X de l’Histoire générale du Languedoc), Toulouse, 1885.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/poitwest.htm#_Toc499880526

Трубадуры
Поэты XIII века
Участники первой баронской войны
Умершие в 1230-е годы
Участники Пятого крестового похода